Pedro Rivas Vicuña (Santiago, 27 de diciembre de 1876 - 13 de marzo de 1938) Escritor, militar, Diplomático y político chileno.

Hijo de Pedro María Rivas de la Cruz y Ana Vicuña y Prado. Primo-hermano de los exdiputados Manuel y Francisco Rivas Vicuña.

Se casó con Laura Serrano Arrieta, y tuvieron dos hijos.

Realizó sus estudios en el Colegio San Ignacio en los años 1884 a 1886, y luego en el Instituto Nacional.

Desde muy joven se dedicó y distinguió en el área de la prensa: colaboró en La Flecha; después escribió en La Ley con el seudónimo de Perdican; y en 1920 fundó La Época.

En 1891 adhirió al lado congresista durante la guerra civil de 1891 como oficial y participó en Pisagua, Viña del Mar y Placilla.

Posterior a la Revolución de 1891, pasó como secretario a la Legación de Chile en La Plata, y luego en la misma función, pero en Bolivia, durante 1895-1897.

Regresó a Chile y escribió en La Ley; paralelamente publicó dos obras teatrales y una colección de cuentos. Fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores Teatrales.

Colaboró en El Nacional de Iquique y en El Nuevo Siglo, que fundó junto a Eduardo Phillips Huneeus.

Integró las filas del Partido Radical de Chile y fue uno de los secretarios de la campaña presidencial de Germán Riesco.

Durante la administración de Juan Luis Sanfuentes fue en Comisión a Europa, donde estudió la reorganización del ejército según los métodos alemanes. Estuvo más de dos años en la Escuela Militar de Francia y en la de Ciencias Políticas; cuando regresó publicó un estudio sobre derecho internacional, el que fue adoptado como texto de estudio por Chile y otros países.

Fue nombrado intendente militar, cargo en el que permaneció por algunos años, hasta que, por dificultades con el Gobierno y acusaciones de particulares, fue exonerado del puesto y sometido a un proceso administrativo, del que salió absuelto. Se retiró del Ejército en 1916, con el grado de Coronel de Administración.

Fue elegido diputado por Rere y Puchacay, período 1918-1921; fue diputado reemplazante en la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Colonización; e integró la Comisión Permanente de Guerra y Marina; y la Comisión Mixta de Presupuesto; miembro de la Comisión Conservadora para el receso 1919-1920. Miembro del Comité Parlamentario Radical.

Reelecto diputado por Rere y Puchacay, período 1921-1924; fue presidente de la Cámara, desde el 2 de junio de 1922 hasta el 5 de junio de 1923. Integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Colonización, la que presidió.

Durante la Administración de Arturo Alessandri Palma fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, desde el 14 de junio hasta el 2 de julio de 1923.

Nuevamente electo diputado por Rere y Puchacay, período 1924-1927; integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Culto; y la de Corrección de Estilo. Fue disuelto el Congreso, el 11 de septiembre del mismo año 24, por Decreto de la Junta de Gobierno.

En julio de 1925 fue nombrado ministro de Chile en Japón y China.

En 1933 fue nombrado intendente de Aconcagua, cargo que sirvió hasta 1935.

Falleció en Santiago, el 13 de marzo de 1938.

Enlaces externos 
 

Nacidos en Santiago de Chile
Intendentes de la provincia de Aconcagua